Le Sonnet 34 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : VVHy didſt thou promiſe ſuch a beautious day,
And make me trauaile forth without my cloake,
To let bace cloudes ore-take me in my way,
Hiding thy brau'ry in their rotten ſmoke.
Tis not enough that through the cloude thou breake,
To dry the raine on my ſtorme-beaten face,
For no man well of ſuch a ſalue can ſpeake,
That heales the wound, and cures not the diſgrace:
Nor can thy ſhame give phiſicke to my griefe,
Though thou repent , yet I haue ſtill the loſſe,
Th' offenders ſorrow lends but weake reliefe
To him that beares the ſtrong offenſes loſſe.
  Ah but thoſe teares are pearle which thy loue ſheeds,
  And they are ritch,and ranſome all ill deeds.

Notes et références 

034